Amneris steht für:

 Amneris, eine ägyptische Prinzessin in Giuseppe Verdis Oper Aida
 den danach benannten Asteroiden (871) Amneris
 Amneris, einen Charakter aus der Serie Das Haus Anubis
 Amneris, ein Uhrenmodell (GK132) der Firma Swatch
 Amneris, eine Rosenzüchtung von Rudolf Geschwind

 Amneris Roselli (* 1949), italienische Altphilologin, Wissenschaftshistorikerin und Dozentin
 Amneris flexiloquella RIEDL, Synonym für den Prachtfalter Anatrachyntis simplex
 Leucochitonea amneris, einen afrikanischen Dickkopffalter

 Amneris' Letter, Lied von Shania Twain und Elton John
 Amneris Marsch (op. 216), eine Komposition von Josef Wagner
 einen der Vornamen von Désirée Nick